

Топонім 

 Дентон (округ, Техас) () — округ (графство) у штаті Техас, США.
 Дентон — місто, штат Джорджія
 Дентон — місто, штат Канзас
 Дентон — місто, штат Меріленд
 Дентон — місто, штат Монтана
 Дентон — місто, штат Північна Кароліна
 Дентон — місто на півночі штату Техас, північно-західне передмістя Далласа
 Дентон — селище, штат Небраска

Прізвище 
 Джеймс Томас Дентон (; нар. 20 січня 1963) — американський актор.